Lovinac je lahko:
 Lovinac, Lovinac (Hrvaška)
 Lovinac, Poličnik (Hrvaška)